Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 
Šesta sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 22. septembra 2010. do 18. maja 2011. godine. U drugoj epizodi Džej-Džej odlazi u Pentagon, u petnaestoj se timu pridružuje Ešli Sejver, a u osamnaestoj Emili lažira svoju smrt.

Uloge

Glavne 
 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi
 Pejdžet Bruster kao Emili Prentis (Epizode 1-18)
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro (Epizode 1-2)
 Kirsten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Rejčel Nikols kao Ešli Siver (Epizode 15-24)
 Tomas Gibson kao Aron Hočner

Epizodne 
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro (Epizode 18, 24)
 Rejčel Nikols kao Ešli Siver (Epizode 10-12)

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2010.
Сезоне телевизијских серија 2011.